Нита́ра Карли́нн «Ни́а» Лонг (; род. 30 октября 1970, Бруклин, Нью-Йорк) — американская актриса.

Личная жизнь 
В 2000—2001 года встречалась с Массаем З. Дорси, от которого родила сына — Массайя Живаго Дорси-второго (26.11.00).

Встречается с Айме Удока. 16 июня 2011 года было сообщено, что Ниа ждёт своего второго ребёнка и первого общего с Удока. Их сын, Кез Сандей Удока, родился 7 ноября 2011 года.

Фильмография

Видеоклипы 
 1995 — Dr. Dre — «Keep Their Heads Ringin’»	
 2002 — Ashanti — «Baby»
 2005 — Kanye West featuring Lupe Fiasco — «Touch the Sky»
 2008 — Heavy D — «Long Distance Girlfriend»	
 2015 — Snoop Dogg featuring Stevie Wonder — «California Roll»

Примечания

Ссылки 
 История со стороны матери

Актрисы телевидения США
Актрисы озвучивания США